Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 627 dans le monde.

 Route régionale 627 en Finlande 
  dans certains pays